Renaud är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Achilles Renaud (1819–1884), schweizisk jurist 
 
 Armand Renaud (1836–1895), fransk lyriker
 
 Éric Renaud (född 1961), fransk kanotist
 Francis Renaud (född 1967), fransk skådespelare, filmregissör och manusförfattare
 Georges Renaud (1893–1975), fransk schackspelare
 Henri Renaud (1925–2002), fransk jazzpianist, kompositör och musikarrangör
 Lilian Renaud (född 1991), fransk sångare
 Line Renaud (född 1928), fransk sångerska
 Madeleine Renaud (1900–1994), fransk skådespelerska
 Mark Renaud (född 1959), kanadensisk ishockeyspelare
 Maurice Renaud (1861–1933), fransk operasångare
 
 Mickey Renaud (1988–2008), kanadensisk ishockeyspelare
 Philippe Renaud (född 1962), fransk kanotist

Se även  
 Renaud, fransk sångare
 Renaud, svensk opera

Franska efternamn